A defenesztráció a lincselés egy formája, embereknek ablakból való kidobása 
prágai defenesztráció (1419), a huszita felkelés kezdete
prágai defenesztráció (1483), 1483. szeptember 24-i defenesztráció, nevezik első és második defenesztrációnak is
prágai defenesztráció (1618), a névadó defenestratio, a harmincéves háború kezdete, nevezik második és harmadik defenesztrációnak is

 harmadik vagy negyedik prágai defenesztráció néven tartják számon, hogy 1948. március 10-én a csehszlovák külügyminiszter, Jan Masaryk tisztázatlan körülmények között kizuhant irodája ablakán;

 kölni defenesztráció, 1848. március 3-án két városi tanácsos kiugrott a kölni városháza ablakán (bevett megnevezése dacára nem volt szorosabb értelemben defenesztráció);
 lorenzi defenesztráció, a Sankt Lorenzen im Mürztal-ban történt 1921. május 8-i erőszakos cselekmények megnevezése 

defenesztráció – számítástechnikai szleng a Windows operációs rendszertől való megszabadulásra